Бахио де Санта Роса има више значења:

 Бахио де Санта Роса (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бахио де Санта Роса, Хуан Ледесма (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику